Са́сово () — село в Королёвской поселковой общине Береговского района Закарпатской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 2281 человек. Почтовый индекс — 90360. Телефонный код — 03143. Занимает площадь 6,32 км². Код КОАТУУ — 2121284701.

Ссылки 
 Сасово на сайте Верховной рады Украины
 Административно-территориальное устройство Закарпатской области
 Сайт Сасовской школы